Buckley kan som auktorsförkortning betyda:

 Ron Buckley
 Samuel Botsford Buckley
 Thomas R. Buckley

Robotskapade auktorsförkortningar